Calderai – società segreta italiana
 Calderai – personaggi della saga La Ruota del Tempo